Stadtgericht Berlin steht für:

 Stadtgericht Berlin, für Berlin zuständiges Kreisgericht in Preußen von 1849 bis 1879, siehe Amtsgericht Mitte
 Stadtgericht Berlin, für Ost-Berlin zuständiges Bezirksgericht in der DDR, siehe Gerichtsorganisation in Berlin #Ost-Berlin